Władysław I Łokietek – król polski
 pseudonim gen. Jarosława Dąbrowskiego
 inna nazwa jeziora Dratów na Lubelszczyźnie